Okręty US Navy o nazwie USS "Rich", pochodzącej od lotnika Ralpha M. Richa (1916-1942), który otrzymał order Navy Cross za dowodzenie w czasie bitwy pod Midway:
Pierwszy "Rich" (DE-695) był niszczycielem eskortowym typu Buckley, który został zwodowany w 1943 i zatonął w pobliżu plaży Utah w 1944.
Drugi "Rich" (DD-820) był niszczycielem typu Gearing, który został zwodowany w 1945 i złomowany w 1977.
Rich